Кубок Узбекистану з футболу 2022 — 30-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Узбекистані. Титул володаря кубка втретє здобув Насаф.

Календар

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 вересня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 жовтня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Узбекистану на сайті soccerway 

2022
Узбекистан
2022 в узбецькому спорті